Кубок Швейцарії з футболу 2022–2023 — 98-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул захищає Лугано.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2022

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 березня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 березня 2023

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4-6 квітня 2023

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2022–2023
Швейцарія
Швейцарія
2022 у швейцарському спорті
2023 у швейцарському спорті